Chocolade Jacques (wielerploeg), een wielerploeg
 Chocolade Jacques (merk), een Belgisch merk van chocolade